Die Deutschen Pokalmeisterschaften 2022/23 sind bei den Männern die 63. und bei den Frauen die 34. Austragung des Tischtennis-Pokalwettbewerbs.

Herren

In der Vorrunde wurden 16 Zweit- und Drittligisten auf 4 Gruppen mit je 4 Mannschaften aufgeteilt, wo sie im Rundenturnier-Modus gegeneinander spielten. Die vier Gruppensieger rückten ins Achtelfinale vor, von wo aus es im K.o.-Modus weiterging. Zehn Erstligisten waren für das Achtelfinale gesetzt, der Vorjahressieger 1. FC Saarbrücken für das Viertelfinale. Die Halbfinals und das Finale wurden als Final Four innerhalb eines Tages in Neu-Ulm ausgetragen.

Hauptrunde

Damen

In der Vorrunde wurden 12 Teams auf 4 Gruppen mit je 3 Mannschaften aufgeteilt, wo sie im Rundenturnier-Modus gegeneinander spielten. Die vier Gruppensieger rückten ins Halbfinale vor, von wo aus es im K.o.-Modus weitergeht. Die Halbfinals und das Finale wurden als Final Four innerhalb eines Tages in Berlin ausgetragen.

Final Four

Weblinks
 Der Pokal der Herren auf ttbl.de
 Der Pokal der Damen auf tischtennis.de 

2023